Morand steht für:
 Morand, französische Gemeinde in der Region Centre-Val de Loire

Morand ist der Familienname folgender Personen:
 Blaise-Ernest Morand (* 1932), kanadischer Bischof
 Charles Antoine Morand (1771–1835), französischer General
 Eugène Morand (1853–1930), französischer Maler, Dramatiker und Librettist
 Herb Morand (1905–1952), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Jean François Clément Morand (1726–1784), französischer Chemiker, Mineraloge und Mediziner
 Joseph Morand (1757–1813), französischer General
 Max Morand (1900–1990), französischer Physiker
 Paul Morand (1888–1976), französischer Autor, Diplomat und Mitglied der Académie française
 Sauveur François Morand (1697–1773), französischer Chirurg
 Sylvester Morand, britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Morant